Серхио Сендел () мексички је глумац.

Филмографија

Награде

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1966.
Мексички глумци